Die Ewige Tabelle der Fußball-Weltmeisterschaften ist die Rangliste, bei der die Ergebnisse aller Spiele bei Fußball-Weltmeisterschaften berücksichtigt werden. Ein Sieg gibt drei Punkte, ein Unentschieden einen und eine Niederlage keinen. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden gewertet.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Länder haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert, kursiv gesetzte Mannschaften sind bereits ausgeschieden.

 !! EMS − S:N !! Bester Abschluss
 || 5 – 3:2 || data-sort-value="01.01"| Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
 || 4 – 4:0 || data-sort-value="01.02"| Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014)
 || 7 – 6:1 || data-sort-value="01.04" | Weltmeister (1978, 1986, 2022)
 || 4 – 1:3 || data-sort-value="01.03" | Weltmeister (1934, 1938, 1982, 2006)
 || 5 – 2:3 || data-sort-value="01.06" | Weltmeister (1998, 2018)
 || 4 – 1:3 || data-sort-value="01.07" | Weltmeister (1966)
 || 5 – 1:4 || data-sort-value="01.08" | Weltmeister (2010)
 || 4 – 1:3 || data-sort-value="02.01" | Zweiter (1974, 1978, 2010)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="01.05" | Weltmeister (1930, 1950)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="03.02" | Dritter (2018)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="02.04" | Zweiter (1958)
 || 2 – 1:1 || data-sort-value="04.01" | Vierter (1966)
 || 2 – 0:2 || data-sort-value="08.02" | Viertelfinale (1970, 1986)
 || 1 – 0:1 || data-sort-value="03.98" | Halbfinale (1930)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="03.03" | Dritter (1966)
 || || data-sort-value="03.01" | Dritter (1974,1982)
 || 1 – 0:1 || data-sort-value="08.01" | Viertelfinale (1934, 1938, 1954)
 || || data-sort-value="02.02" | Zweiter (1938, 1954)
 || 4 – 4:0 || data-sort-value="02.04" | Zweiter (2018)
 || || data-sort-value="02.03" | Zweiter (1934, 1962)
 || || data-sort-value="03.02" | Dritter (1954)
 || 1 – 0:1 || data-sort-value="03.04" | Dritter (1962)
 || || data-sort-value="03.97" | Halbfinale (1930)
 || 1 – 0:1 || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (1998)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (2010)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="04.04" | Vierter (2002)
 || 1 – 0:1 || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (2014)
 || 2 – 0:2 || data-sort-value="08.06" | Viertelfinale (1994)
 || 2 – 0:2 || data-sort-value="16.01" | Achtelfinale (2002, 2010, 2018, 2022)
 || 2 – 1:1 || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (2014)
 || || data-sort-value="08.07" | Viertelfinale (1990)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="03.08" | Vierter (2022)
 || || data-sort-value="16.02" | Achtelfinale (1994, 1998, 2014)
 || || data-sort-value="17.01" | Vorrunde, 1. Finalrunde (1954, 1958, 1974–1990, 1998)
 || || data-sort-value="08.07" | Viertelfinale (2002)
 || 1 – 0:1 || data-sort-value="08.07" | Viertelfinale (2010)
 || || data-sort-value="08.02" | Viertelfinale (1970), 2. Finalrunde (1978)
 || || data-sort-value="16.03" | Achtelfinale (2006)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="04.04" | Vierter (1994)
 || || data-sort-value="03.06" | Dritter (2002)
 || || data-sort-value="16.02" | Achtelfinale (2006, 2022)
 || 2 – 1:1 || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (1990)
 || || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (1958)
 || || data-sort-value="17.02" | 1. Finalrunde, Vorrunde (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)
 || || data-sort-value="16.03" | Achtelfinale (1994)
 || || data-sort-value="17.02" | 1. Finalrunde, Vorrunde (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)
 || || data-sort-value="16.03" | Achtelfinale (2014)
 || || data-sort-value="32.01" | Vorrunde (2006, 2010, 2014)
 || || data-sort-value="32.01" | Vorrunde (1998, 2002, 2010)
 || || data-sort-value="16.02" | Achtelfinale (1938, 1998)
 || || data-sort-value="09.06" | 2. Finalrunde (1974)
 || 1 – 0:1 || data-sort-value="16.03" | Achtelfinale (2014)
 || 1 – 1:0 || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (2006)
 || || data-sort-value="08.06" | Viertelfinale (1958)
 || || data-sort-value="16.03" | Achtelfinale (2010)
 || || data-sort-value="32.02" | Vorrunde (2002, 2010)
 || || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (1938)
 || || data-sort-value="08.08" | Viertelfinale (1966)
 || || data-sort-value="32.04" | Vorrunde (2014)
 || || data-sort-value="32.04" | Vorrunde (1998)
 || || data-sort-value="24.02" | 1. Finalrunde, Vorrunde (1982, 2010)
 || || data-sort-value="24.01" | 1. Finalrunde, Vorrunde (1982, 2010, 2014)
 || || data-sort-value="32.04" | Vorrunde (2006)
 || || data-sort-value="18.04" | Vorrunde (1970)
 || || data-sort-value="16.03" | Achtelfinale (1934)
 || || data-sort-value="32.04"| Vorrunde (2018)
 || || data-sort-value="24.03" | 1. Finalrunde (1982)
 || || data-sort-value="32.04" | Vorrunde (2006)
 || || data-sort-value="17.03" | Vorrunde (1930, 1950, 1994)
 || || data-sort-value="24.03" | Vorrunde (1986)
 || || data-sort-value="32.04" | Vorrunde (2006)
 || || data-sort-value="24.03" | Vorrunde (2022)
 || || data-sort-value="16.03" | Achtelfinale (1938)
 || || data-sort-value="32.04"| Vorrunde (2018)
 || || data-sort-value="24.03" | Vorrunde (1990)
 || || data-sort-value="32.04" | Vorrunde (2002)
 || || data-sort-value="24.03" | Vorrunde (1986, 2022)
 || || data-sort-value="17.04" | 1. Finalrunde (1974)
 || || data-sort-value="17.04" | 1. Finalrunde (1974)
 || || data-sort-value="17.03" | Vorrunde, 1. Finalrunde (1970, 1982)

Siehe auch 
 Fußball-Weltmeisterschaft#Ranglisten
 FIFA-Weltrangliste
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Ewige Tabelle

Weblinks 
 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft – Ewige Tabelle auf fifa.com
 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft – Ewige Tabelle mit Platzierungen auf fifa.com

Weltmeisterschaft Ewige Tabelle
Ewige Tabelle